Катух — название рек в России:

 Катух (приток Кемчуга)
 Катух (приток Большой Чёрной)